Улица Гамалеи — улицы в разных городах Российской Федерации, названные в честь академика-микробиолога Н. Ф. Гамалеи.

 Улица Гамалеи — улица в Москве;
 Улица Гамалеи (в ряде источников — улица Гамалея) — улица в Томске (посёлок Новый).

Примечания